Bolsover (district), een district in het Engelse graafschap Derbyshire
Bolsover (Derbyshire), de hoofdplaats van dit district